Sulo Anders Vaattovaara (Torshälla, 18 de julho de 1962), é um ex-futebolista sueco, atualmente treinador de futebol. Jogando na posição de zagueiro-central, Vaattovaara jogou 250 jogos pelo  IFK Norrköping entre 1988 e 1997, tendo também participado das seleções de base e principal de seu país, chegando a participar das  Olimpíadas de 1988, realizados em Seul. Também foi treinador do IFK Norrköping. Anteriormente, Vaattovaara era treinador do Sandvikens IF, da 2ª Divisão sueca. Seu filho John joga nas divisões de base do IFK Norrköping, tendo a sua carreira orientada pelo pai.

Futebolistas da Suécia
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988